Euroliga feminină este cea mai puternică competiție de baschet feminin din Europa. Ea este organizată de FIBA Europe.  Ea găzduiește cele mai bune 23 echipe din Europa.

Format

2004-2011 

24 de cluburi luau parte la cea mai importantă competiție eruopeană de baschet. Ele erau împărțite în patru grupe cu câte șase echipe, fiecare jucând meciuri acasă și în depasare. Cele mai bine lasate patru echipe se calificau în optimile turneului. Optimiile se jucau într-un sistem tur-retur. Câștigătoarele se calificau în sferturile de finală. Câștigătoare din sferturi se calificau în Final Four, organizat de una dintre acele echipe.

Finale 

* precedă scorul echipei care joacă pe teren propriu.

Titluri după țară

Titluri după club

Legături externe 

  Site FIBA Europe
  Istoria Euroligii

Baschet
Fondări în 1958